Mo socken kan syfta på:

Mo socken, Bohuslän
Mo socken, Dalsland
Mo socken, Hälsingland
Mo socken, Västergötland
Mo socken, Ångermanland

Se även
Norra Mo församling